Бело Брдо може бити:
 Бело Брдо (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић на Копаонику
 Бело Брдо (рудник), рудник олово-цинкане руде на Копаонику
 Бело Брдо (средњовековни рудник), средњовековни рудник на Копаонику
 Бело Брдо (археолошки локалитет), археолошко налазиште у Винчи

Види још 
 Бијело Брдо